Marcilla är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Navarra och regionen Navarra, i den nordöstra delen av landet,  km nordost om huvudstaden Madrid. Marcilla ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Marcilla är platt åt sydost, men åt nordväst är den kuperad. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km sydost om Marcilla. Runt Marcilla är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Alfaro,  km söder om Marcilla. Trakten runt Marcilla består till största delen av jordbruksmark.

Kustklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Orter i Navarra